wodniczka – wakuola jako organellum komórkowe
 wodniczka – Acrocephalus paludicola, ptak z rzędu wróblowych